Xenodermichthys är ett släkte av fiskar. Xenodermichthys ingår i familjen Alepocephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Norsartade fiskar
Xenodermichthys